Weitershausen ist
 Weitershausen (Gladenbach), Stadtteil von Gladenbach, Landkreis Marburg-Biedenkopf, Hessen
 Weitershausen (Adelsgeschlecht), ein ursprünglich hessisches Ortsadelsgeschlecht

Weitershausen ist der Familienname folgender Personen:
 Barbara von Weitershausen (* 1946), deutsche Filmeditorin
 Bastian von Weitershausen (um 1525/35–1587), Hofmarschall und Diplomat in Diensten der Landgrafschaft Hessen, des Herzogtums Württemberg und des Deutschen Ordens
 Gila von Weitershausen (* 1944), deutsche Schauspielerin
 Heinrich Joseph von Weitershausen (1792–1863), hessischer Generalleutnant
 Johannes von Weitershausen, (* um 1370), Verwalter des Amt Blankenstein
 Maria Agatha von Weitershausen († 1602), Gemahlin des Bernhard von Sternenfels
 Paula von Weitershausen (1539–1609), deutsche Benediktinerin, Äbtissin des Frauenstiftes Frauenalb
 Richwin von Weitershausen (um 1465–1512/24) landgräflich hessischer und herzoglich württembergischer Forstmeister
 Ulrich von Weitershausen (um 1495–1560), herzoglich württembergischer Forstmeister